Джеймс Тайнион IV (; род. 14 декабря 1987) — американский писатель комиксов.

Ранние годы 
Джеймс вырос в Милуоки (Висконсин). Когда он учился в , познакомился со Скоттом Снайдером, и тот стал его наставником. После обучения Джеймс Тайнион IV стал стажёром в Vertigo, импринте DC Comics, и работал под руководством редактора .

Карьера

Личная жизнь 
Джеймс Тайнион IV — открытый бисексуал.

Награды и номинации 
В 2021 году Джеймс Тайнион IV получил премию Айснера в категории «Best Writer». Его работы также были номинированы и выигрывали разные награды.

Работы

Boom Studios 
 WYND Book One: The Flight of the Prince graphic novel (with Michael Dialynas, 2021)
 The House of Slaughter #1-Ongoing (with Werther Dell’Edera, 2021)
 Something Is Killing the Children #1-Ongoing (with Werther Dell’Edera, 2019-Ongoing)
 The Backstagers 2018 Halloween Intermission (with Rian Sygh, 2018)
 The Backstagers 2018 Valentine’s Intermission (with Rian Sygh, 2018)
 Eugenic #1-3 (with Eryk Donovan, 2017)
 The Backstagers #1-8 (with Rian Sygh, 2016—2017)
 Cognetic #1-3 (with Eryk Donovan, 2015)
 UFOlogy #1-6 (co-written by Noah James Yuenkel, art by Matt Fox, 2015)
 The Woods #1-36 (with Michael Dialynas, 2014—2017)
 Memetic #1-3 (with Eryk Donovan, 2014)
 Bravest Warriors: Paralyzed Horse Special (with Erica Henderson, 2014)

DC Comics 

 Batman vol. 2 #8-16, 18-25, 28, 35-39, 49, 52, Annual #1, 3-4 (2012—2016)
 Batman vol. 3 #85-117 (2020—2021)
 Batman and Robin vol. 2 #23.2, 23.3 (2013)
 Batman and Robin Eternal #1-26 (2015—2016)
 Batman Black and White #1 (2020)
 Batman Eternal #1-52 (2014—2015)
 Batman: The Joker War Zone #1 (2020)
 Batman: Lost #1 (2018)
 Baman: Pennyworth R.I.P. #1 (2020)
 Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles #1-6 (2016)
 Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles II #1-6 (2018)
 Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles III #1-6 (2019)
 The Batman Who Laughs #1 (2018)
 The Batman Who Laughs: The Grim Hunt #1 (2019)
 Batwoman vol. 3 #1-6 (2017)
 Batman: Rebirth #1 (2017)
 Constantine: The Hellblazer #1-13 (2015—2016)
 Cursed Comics Cavalcade #1 (2018)
 Dark Days: The Casting #1 (2017)
 Dark Days: The Forge #1 (2017)
 Dark Knights Rising: The Wild Hunt #1 (2018)
 Dark Nights: Death Metal Guidebook #1 (2020)
 Dark Nights: Death Metal — Legends of the Dark Knights #1 (2020)
 Dark Nights: Death Metal — Multiverse’s End #1 (2020)
 Dark Nights: Death Metal — The Multiverse Who Laughs #1 (2021)
 Dark Nights: Death Metal — Rise of the New God #1 (2020)
 DC Nation vol. 2 #0 (2018)
 DC Rebirth Holiday Special #1 (2017)
 DC’s Crimes of Passion #1 (2020)
 DC’s Year of the Villain Special #1 (2019)
 Detective Comics #934-981, 1000, 1027, Annual #1 (2016—2020)
 Detective Comics vol. 2 #0, 12, 19 (2012)
 Gotham Acacemy #16 (2016)
 Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 (2020)
 The Immortal Men #1-6 (2018)
 The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 (2020)
 Justice League vol. 4 #5, 8, 12-16, 18, 22, 25-35, Annual #1 (2018—2020)
 Justice League/Aquaman: The Drowned Earth #1
 Justice League Dark vol. 2 #1-23, Annual #1 (2018—2020)
 Justice League Dark/Wonder Woman: The Witching Hour #1 (2018)
 Justice League: No Justice #1-4 (2018)
 The Kamandi Challenge #4 (2017)
 Legend of the Swamp Thing Halloween Special #1 (2020)
 Mysteries of Love in Space #1 (2019)
 Punchline #1 (2021)
 Red Hood and the Outlaws #19-28, Annual #1 (2013—2014)
 Robin 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 (2020)
 Tales from the Dark Multiverse: Infinite Crisis #1 (2020)
 Talon #0-14 (2012—2014)
 Wonder Woman vol. 5 #56-57 (2018)
 Wonder Woman/Justice League Dark: The Witching Hour #1 (2018)
 Year of the Villain: Hell Arisen #1-4 (2020)

IDW Publishing 
 Love is Love («Pride», 2016)
 In The Dark: A Horror Anthology («Why So Sad», 2014)

Image Comics 
 The Department of Truth #1-… (2020—)

Marvel Comics 
 Death of Wolverine: Logan’s Legacy #5 (2014)
 Amazing X-Men #13 (2014)

Thrillbent 
 The Eighth Seal (2013—2014)
 The House In The Wall (2014)

Tiny Onion Studios 
 Razorblades: The Horror Magazine #1-… (2020—)

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Лауреаты премии Айснера лучшему писателю